Топонимы:
 Мугань — историческая область, часть Адербиджана; ныне — юго-восток Азербайджанской Республики
 Мугань — Село в исторической области Мугань

Прочее:
«Мугань» — бывший азербайджанский футбольный клуб из города Сальяны

См. также 
 «Миль-Мугань» — азербайджанский футбольный клуб из города Ишимли